The First 10 Years — сборник песен американской фолк-певицы Джоан Баэз, выпущенный в 1970 году на Vanguard Records.

Об альбоме 
The First 10 Years первый сборник, выпущенный в Америке и включает как и традиционные фолк-песни, так и её поздние эксперименты с классической оркестровкой и кантри-музыкой. Первый выпуск сборника был на двух виниловых пластинках, затем в 1987 году вышло урезанное (отсутствовало пять композиций) переиздание на CD.

Список композиций 

«*» — не включены в однодисковое CD переиздание 1987 года.

Ссылки 
 The First 10 Years на discogs.com

Альбомы Джоан Баэз